Peking Capital
 Peking Daxing
(Sinds 2019 heeft Peking twee grote internationale luchthavens.)